Euxoa ruris är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1827. Euxoa ruris ingår i släktet Euxoa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
ruris